Slutspelet  i Svenska cupen 2015/2016 inledes den 12 mars och avslutades med finalen den 5 maj 2016. I gruppspelet tävlade 32 lag om de åtta slutspelsplatserna.

Kvalificerade lag

Matcher

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2015/2016